Nikoła Botew Stanew (1862-1949) – historyk bułgarski
Nikoła Stojanow Stanew (1907-1979) – pisarz bułgarski, znany pod pseudonimem Emilijan Stanew